Hieronder de complete lijst van sterrenbeelden, gesorteerd op Nederlandse naam, met daarbij de Latijnse namen en afkortingen zoals door de Internationale Astronomische Unie zijn vastgelegd. Er zijn in totaal 88 officiële sterrenbeelden. Voor de zichtbaarheid is uitgegaan van een waarnemer op de breedte van de Benelux, ongeveer 50° noorderbreedte. Er zijn sterrenbeelden die op deze breedte nooit boven de horizon uitkomen en dus nooit te zien zijn. Sommige sterrenbeelden komen maar kort boven de zuidelijke horizon uit en zijn daardoor slecht te zien. Sterrenbeelden die dicht genoeg bij de noordelijke hemelpool staan zijn circumpolair en altijd te zien. Voor de datum van zichtbaarheid is het moment dat het sterrenbeeld zijn hoogste punt (culminatie) bereikt om ongeveer middernacht. Winterse sterrenbeelden zijn door de lange en donkere nachten veel langer en beter zichtbaar. In de zomer wordt de nachthemel nooit helemaal donker. Dit noemt men de grijze nachten. Dit geeft aan dat de zon minder dan 18° onder de horizon daalt.

De gekleurde balk geeft aan of het sterrenbeeld ten noorden of ten zuiden van de dierenriem ligt.

Literatuur 
 Pierre Henri van Laer, Vreemde woorden in de sterrenkunde en namen van sterrenbeelden en sterren: Tweede herziene druk (Groningen: J.B. Wolters, 1964), pp. 71–106 online link.

Referenties

Externe link 
  (attributie: :Commons:File:Sterrenbeelden.svg)

Sterrenbeelden